Junction City (Geòrgia)
 Junction City (Illinois)
 Junction City (Kansas)
 Junction City (Kentucky)
 Junction City (Louisiana)
 Junction City (Missouri)
 Junction City (Ohio)
 Junction City (Washington)
 Junction City (Wisconsin)